Il doppio maschile  del Japan Open Tennis Championships 2003 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Jeff Coetzee e Chris Haggard erano i detentori del titolo, ma hanno perso nel 1º turno contro Jiří Novák e Petr Pála.

Justin Gimelstob e Nicolas Kiefer hanno battuto in finale 6–7 (6–8), 6–3, 7–6 (7–4) Scott Humphries e Mark Merklein.

Teste di serie
 Wayne Arthurs /  Paul Hanley (primo turno)
 Jeff Coetzee /  Chris Haggard (primo turno)
 Rick Leach /  Brian MacPhie (quarti di finale)
 Jonathan Erlich /  Andy Ram (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Japan Open Tennis Championships 2003
ATP Tour 2003